Lisie Kąty ist der Name folgender Orte:

Lisie Kąty (Paczków) (deutsch  Fuchswinkel), Ort in Polen
Lisie Kąty (Woiwodschaft Kujawien-Pommern) (deutsch Voßwinkel), Ort in Polen